Tenisowy turniej WTA Forest Hills Sony Ericsson WTA Tour Classic 2006 odbył się w dniach 22–26 sierpnia w części nowojorskiej dzielnicy Queens zwanej Forest Hills na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 74 800 tysięcy dolarów.

W turnieju nie rozgrywano eliminacji, ani turnieju deblowego.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2006 w tenisie ziemnym
2006